Десять кораблей Королевского флота носили название HMS York, в честь города Йорк в графстве Северный Йоркшир:

 HMS York — 52-пушечный фрегат; был спущен на воду в 1654 году как Marston Moor; переименован в York в 1660 году; сел на мель в 1703 году.
 HMS York — 60-пушечный линейный корабль 4 ранга; был спущен на воду в 1706 году; затоплен как волнорез в 1751 году.
 HMS York — 60-пушечный линейный корабль 4 ранга; был спущен на воду в 1753 году; разобран в 1772 году.
 HMS York — 12-пушечный шлюп; отбит у американцев в 1777 году; захвачен французами в 1779 году.
 HMS York — 14-пушечный транспорт снабжения; куплен в 1779 году; продан в 1781 году.
 HMS York — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1796 году; разбился о рифы в 1804 году.
 HMS York — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1807 году; разобран в 1854 году.
 HMS York — бывшее торговое судно, преобразованное в военный транспорт во время Первой мировой войны.
 HMS York — тяжёлый крейсер типа «Йорк»; спущен на воду в 1928 году; поврежден и затоплен у берегов Крита в мае 1941 года; отправлен на слом в 1952 году.
 HMS York — эскадренный миноносец типа 42; спущен на воду в 1982 году; выведен из эксплуатации в 2012 году.